Cristina Popescu se poate referi la:
 Cristina Georgiana Popescu, canotoare română